Djama steht für:

 Djama, ein Dialekt der westafrikanischen Sprache Ife, siehe Ife (Sprache)

Djama ist der Familienname folgender Personen:
 Houssein Djama (* 1968), dschibutischer Leichtathlet 
 Souleiman Ahmed Djama (* 1986), dschibutischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Diama